

Опесін — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Опесін — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства